Bobyleva oder Bobylewa steht für:
 Nadja Bobyleva (* 1983), russische Schauspielerin
 Natalia Bobyleva (* 1951), russische Schauspielerin